Delray (Georgia)
 Delray (Detroit)
 Delray (Texas)
 Delray (Nyugat-Virginia)